None So Blind – cortometraggio del 1915 diretto da Alexander F. Frank
None So Blind – cortometraggio del 1916 diretto da Melvin Mayo
None So Blind – film del 1923 diretto da Burton L. King